Der DFB-Pokal der Frauen 2002 wurde wieder vom 1. FFC Frankfurt gewonnen. Zum vierten Mal hintereinander waren die Hessinnen erfolgreich. Im Finale gab es einen deutlichen 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV. Birgit Prinz erzielte dabei drei Tore. In der ersten Runde verbesserte der 1. FFC Frankfurt den Rekord für den höchsten Sieg im DFB-Pokal der Frauen. Der Karlsruher SC wurde mit 20:0 geschlagen. Die Auslosung hielt ein weiteres Kuriosum parat: Gleich zweimal kam es zum vereinsinternen Duellen. Sowohl beim 1. FFC Turbine Potsdam als auch beim SC 07 Bad Neuenahr setzte sich die erste Mannschaft durch.

Teilnehmende Mannschaften 
Für den DFB-Pokal 2001/02 haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern nennen die Tore im Elfmeterschießen. Die Qualifikationsspiele sind nicht berücksichtigt.

1 Sieg nach Verlängerung

Qualifikation 
Zwei Mannschaften mussten ein Qualifikationsspiel bestreiten, um das Teilnehmerfeld auf 32 zu verkleinern. Der Termin ist nicht bekannt.

|}

1. Runde 
Gespielt wurde am 23. September 2001.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 21. Oktober 2001.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 11. November 2001.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 24. März 2002.

|}

Finale

Weblinks 
 Seite des DFB zum DFB-Pokal der Frauen 2001/02

2001
Fußballsaison 2001/02